MIB hace referencia a:
Management Information Base;
Hombres de negro, (MIB, por sus siglas en inglés);
Men in Black (cómic), historieta del género ciencia-ficción;
Hombres de negro, película de ciencia ficción;
Hombres de negro II, película de ciencia ficción;
Hombres de negro III, película de ciencia ficción;
Hombres de negro: la serie animada, serie animada de la saga Men In Black;
Minot AFB (Dakota del Norte), por su código IATA;
MiB es la abreviación de Mebibyte, que es la contracción de mega byte binario